För släkterna Wieslander och Wislander, se Wieslander (släkter)
Wieslander är ett svenskt efternamn som kan stavas på olika sätt.
Bland annat förekommer även stavningsvarianten Wislander.

Personer med efternamnet
Agnes Wieslander (1873–1934), svensk målare och tecknare
Anna Wieslander (född 1969), svensk svensk samhällsvetare
Bengt Wieslander (1920–2001), svensk jurist och regeringsråd
Camilla Wislander (född 1964), svensk handpolsspelare
Eliot Wieslander (född 1972), svensk samhällsdebattör och generalsekreterare
Gunnar Wieslander (född 1962), svensk politiker
Gösta Wieslander (1907–1975), svensk lektor och rektor
Hans Wieslander (1929–2017), svensk statsvetare och akademisk ledare
Hugo Wieslander (1889–1976), svensk friidrottare
Ingvar Wieslander (1917–1963), svensk kompositör och kapellmästare
Ivar Wieslander (1891–1971), svensk jurist
Jujja Wieslander (född 1944), svensk barnboksförfattare
Lars Wieslander (född 1950), svensk molekylärbiolog och professor
Magnus Wieslander, flera personer:
Magnus Wieslander (präst) (1727–1820), svensk kyrkoherde och prost
Magnus Wieslander (läkare) (1779–1850), svensk överfältläkare
Magnus Wislander (född 1964), svensk handbollstränare och tidigare handbollsspelare
Mikaela Wieslander (född 1981), svensk spjutkastare
Nils Wieslander (1905–1990), svensk jägmästare
Per-Ola Wislander (född 1964), svensk handbollsspelare
Peter Wieslander (1931–1986), svensk företagsledare
Sven Wieslander (1828–1914), svensk politiker
Therese Wislander (född 1990), handbollsmålvakt
Tomas Wieslander (1940–1996), svensk kompositör, barnboksförfattare och illustratör
Ulla-Britt Wieslander (född 1942), svensk friidrottare

Svenska efternamn